Real patronato puede hacer referencia a:

Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo de España.
Patronato regio,  privilegios y facultades concedidos por los Papas.